Lui steht für: 

 Lui, französisches Männermagazin

Lui ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lui (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Lui Che Woo (* 1929), chinesischer Unternehmer
 Francisco Lui (* 1964), osttimoresischer Geschäftsmann und Unabhängigkeitskämpfer
 Frank Lui (1935–2021), Politiker auf Niue und Ministerpräsident
 Lolo Lui (* 1982), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Lui Lai Yiu (* 1994), chinesische Hürdenläuferin (Hongkong)
 Raimundo Lui (1912–1994), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Paracatu
 Lui Tuck Yew (* 1961), Politiker in Singapur